Lubuk Dalam (Kota Kayu Agung), een plaats in Indonesië
Lubuk Dalam (Lengkiti), een plaats in Indonesië
Lubuk Dalam (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in Indonesië
Lubuk Dalam (Lubuk Dalam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing